Rozgrywki chorwackiej pierwszej ligi w sezonie 2008/2009 były osiemnastymi w historii. W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – NK Croatia Sesvete. Rozpoczęły się 27 lipca 2008 roku, a zakończyły w 31 maja 2009 roku. Mistrzowski tytuł wywalczyło Dinamo Zagrzeb, a królem strzelców ligi został Mario Mandžukić z tego klubu, który strzelił 16 goli. Po sezonie doszło do reorganizacji rozgrywek i ligę powiększono do szesnastu drużyn.

Drużyny

Stadiony i trenerzy

Tabela

Baraże o utrzymanie 

NK Croatia Sesvete utrzymała się w pierwszej lidze.

Wyniki

Pierwsza i druga runda

Trzecia runda

Najlepsi strzelcy 
 16 goli
  Mario Mandžukić (Dinamo)

 15 goli
  Nikola Kalinić (Hajduk)

 14 goli
  Anas Sharbini (Rijeka)
  Bojan Vručina (Slaven Belupo)
  Ermin Zec (HNK Šibenik)

 12 goli
  Senijad Ibričić (Hajduk)
  Ahmad Sharbini (Rijeka)

 11 goli
  Goran Mujanović (Varteks)
  Ilija Sivonjić (Inter (8) / Dinamo (3))
  Davor Vugrinec (NK Zagreb)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej